

Студенчеський — селище, Бійський район, Алтайський край
 Студенчеський — селище, Білоярський міський округ, Свердловська область